Hàrpina, antiga ciutat grega de la Pisàtida.
 Harpinna, nimfa filla d'Asop i epònima de la ciutat d'Hàrpina, fundada pel seu fill Pisos.